Хорешты () — названия сёл в Молдавии:
 Хорешты — село в Фалештском районе.
 Хорешты — село в Яловенском районе.